Grad u Danskoj:
 Brøndby, grad u regiji Hovedstaden

Općina u Danskoj:
 Brøndby (općina), općina u regiji Hovedstaden